Sangonera puede referirse a:

Sangonera la Verde, pedanía perteneciente al municipio de Murcia (España).
El Sangonera Atlético Club de Fútbol antiguo equipo de 29ª division b de Sangonera la Verde Murcia.
UCAM Murcia Club de Fútbol equipo de fútbol de Sangonera la Verde.
El río Sangonera o Guadalentín, afluente del río Segura.
Sangonera la Seca, pedanía perteneciente al municipio de Murcia (España).
 El nombre común de la planta '''''Imperata cylindrica.